een andere naam voor 't Lage van de Weg
 Bovenhuizen, een voormalig gehucht bij Kolham